Kitakami puede hacer referencia a:

 La ciudad de Kitakami, en Japón.
 El río Kitakami, en la región de Tōhoku, Japón.
 Los montes Kitakami, cordillera paralela al río en la región de Tōhoku, Japón. 
 El Kitakami, un crucero ligero Clase Kuma nombrado en honor al río.